Баранто́н-Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 10 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Барантон-Сель на сайті французького Національного інституту географії
 Барантон-Сель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барантон-Сель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена